3583 Burdett - um asteroide

Localidades 

Burdett (Kansas)

Veja também 
Burdette

Desambiguação